Na terenie Peru zinwentaryzowano 6873 jezior o powierzchni większej niż 0,5 ha, znajdujących się na terenie gór:
 Blanca – 1902
 Central – 1006
 La Viuda – 816
 Chonta – 804
 Huaytapallana – 704
 Huagoruncho – 559
 Urubamba – 272
 Raura – 200
 Vilcabamba – 162
 La Raya – 136
 Apolobamba – 110
 Huayhuash – 106
 Huallanca – 81
 Volcánica – 15

Poniższa tabela wymienia część z nich.

Uwagi

Przypisy 

 
Listy jezior